Johanna van Bar (1295-1361), gehuwd met graaf Jan van Warren, Sussex en Strathein, regentes van Bar vanaf 1354
 Johanna van Bar (1415-1462), dochter van Robert van Bar, gravin van Soissons